Hembra puede referirse a:

 La hembra, individuo femenino de una especie animal.
 La mujer (o «hembra»), individuo femenino de la especie humana.
 La planta hembra; en las plantas que tienen sexos distintos en pies diversos, el individuo que da frutos.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 La hembra (náutica), nombre que reciben distintas piezas en la jerga náutica.
 Hembra (álbum), segundo disco de la banda peruana de rock Libido.
 El molde (o «hembra»), pieza o conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas, para dar forma a una materia blanda.
 El conector hembra; en los corchetes, broches, tornillos, llaves, enchufes, etc., pieza que tiene un hueco o agujero por donde se introduce o encaja.

Además, puede referirse a los siguientes vegetales de nombre vulgar «abrótano hembra», de la familia de las asteráceas:

 Santolina chamaecyparissus.
 Santolina rosmarinifolia.

Enlaces externos